Vildris äkan syfta på: 

 Vildrissläktet – släktet Leersia i familjen gräs
 Vildris – trivalnamnet för växten Leersia oryzoides
 Vildris – släktet Zizania i familjen gräs, se Indianrissläktet
 Vildris – term som används om vilda arter inom rissläktet (Oryza) 

Gräs
Sädesslag
Ris